Gibelli, apellido de origen italiano, puede referirse a:

 Viviana Gibelli, actriz venezolana.
 Giuseppe Gibelli, botánico italiano.